Саворёз () — река во Франции, в регионе Бургундия — Франш-Конте. Длина реки составляет около 40 км. Площадь бассейна насчитывает 141 км². 

Находится на северо-востоке страны. Берёт начало на склоне вершины Ballon d’Alsace. Саворёз является одним из притоков реки Аллен, в который впадает в муниципалитете Сошо.

Примечания 

Бассейн Ду (притока Соны)
Реки Бургундии — Франш-Конте